Filippo V di Francia (1293-1322) – re di Francia e re di Navarra, dal 1316 alla sua morte
 Filippo V di Hanau-Lichtenberg (1541-1599) – conte di Hanau-Lichtenberg
 Filippo V di Macedonia (238 a.C.-179 a.C.) – re di Macedonia dal 221 a.C. al 179 a.C.
 Filippo V di Spagna (1683-1746) – re di Spagna dal 1700 al 1724 e dal 1724 al 1746